Dorothea Lambert Chambers ha battuto in finale Edith Johnson 6-4, 6-2 nel torneo preliminare e ha battuto la detentrice del titolo Dora Boothby 6-2, 6-2 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Turni preliminari

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1910